Cotelo ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Cotelo (* 1958), uruguayischer Journalist
 Juan Manuel Cotelo Oñate (* 1966), spanischer Journalist, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 Mario Cotelo (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Rubén Cotelo (* 1930), uruguayischer Journalist und Literaturkritiker
 Waldemar Cotelo (* 1964), uruguayischer Leichtathlet